Суперкубок Росії з футболу 2018 — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 липня 2018 року між чемпіоном Росії «Локомотивом» та віце-чемпіоном Росії «ЦСКА», який замінив володаря кубка Росії 2017-18 «Тосно», що припинив існування після закінчення сезону. У додатковий час з рахунком 1:0 переміг «ЦСКА», здобувши Суперкубок Росії всьоме в своїй історії.

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Липень 2018
2018 у Росії